G2E est un sigle pouvant désigner :
la Banque d'épreuves Géologie Eau et Environnement, dans les concours de l'enseignement supérieur français,
Génie Énergétique et Électrique.
Guyenne équipement électrique.